Nassa – attrezzo da pesca
 Nassa – tipo di giocata da effettuare alla roulette
 NaSSA – acronimo di Noradrenergic and specific serotonergic antidepressant, classe di farmaci antidepressivi

Altri progetti